Silkworm (baco da seta in lingua inglese) può significare:

 Silkworm – gruppo musicale statunitense
 Silkworm – videogioco del 1988
 Silkworm – missile antinave
 Il baco da seta (The Silkworm) – romanzo del 2014